Weiherwasengraben ist ein Gewässername:

 Weiherwasengraben (Reiglersbach), rechter Zufluss des Reiglersbachs in Weipertshofen (Gemeinde Stimpfach), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weiherwasengraben (Straßenwiesenbach), rechter Zufluss des Straßenwiesenbachs (zum Irrebach, zur Altmühl), vor Irrebach (Markt Weidenbach), Landkreis Ansbach, Bayern